Kirche des heiligen Kyrill steht für:

 Kirche des heiligen Kyrill (Kiew), Kirchengebäude in Kiew
 Kirche des heiligen Kyrill (Moskau), zentraler Verwaltungsbezirk